— монорельсовая линия в японском городе Наха префектуры Окинава. Принадлежит компании «Okinawa Urban Monorail Incorporated». Была открыта 10 августа 2003 года, по состоянию на 2013 год является единственной железнодорожной линией в префектуре Окинава. На всех станциях установлены автоматические платформенные ворота.

История 
Открыт 10 августа 2003 года. Носит название Юи-рейл, название придумали и утвердили горожане. Представляет собой монорельс над землёй, местами достигает высоты 20 метров (схема). Связь аэропорта с центром города. Время работы 6.00 — 23.30 Однодневный билет позволяет неоднократно ездить по монорельсу по городу туристам. Билет на 3 дня.

Линии 
Монорельс открыт 10 августа 2003 года. Одна линия 17 км, 19 станций.

Примечания

Ссылки 

Official website — официальный сайт.

Монорельсы Японии